L'NBA All-Star Weekend 2004, svoltosi a Los Angeles, vide la vittoria finale della Western Conference sulla Eastern Conference per 136 a 132.

Shaquille O'Neal, dei Los Angeles Lakers, fu nominato MVP della partita. Fred Jones, degli Indiana Pacers, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Voshon Lenard, dei Denver Nuggets vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2º anno) sui Rookies (giocatori al 1º anno) per 142 a 118. MVP della partita fu Amar'e Stoudemire dei Phoenix Suns.

L'NBA Skills Challenge venne vinto da Baron Davis dei New Orleans Hornets.

Al sabato venne introdotto un nuovo spettacolo: l'NBA Shooting Stars Competition, una gara di tiri; la prima edizione venne vinta dai Los Angeles Lakers.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest

Three-point Shootout

 Chauncey Billups, Detroit Pistons
 Kyle Korver, Philadelphia 76ers
 Voshon Lenard, Denver Nuggets

 Rashard Lewis, Seattle Supersonics
 Cuttino Mobley, Houston Rockets
 Predrag Stojaković, Sacramento Kings

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge

 Baron Davis, New Orleans Hornets
 Earl Boykins, Denver Nuggets

 Derek Fisher, Los Angeles Lakers
 Stephon Marbury, New York Knicks

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition

 Chauncey Billups, giocatore Detroit Pistons
 Cheryl Ford, giocatrice Detroit Shock
 John Salley, ex giocatore Detroit Pistons

 Marko Jarić, giocatore Los Angeles Clippers
 Nikki Teasley, giocatrice Los Angeles Sparks
 Terry Cummings, ex giocatore San Diego Clippers

 Emanuel Ginóbili, giocatore San Antonio Spurs
 Jennifer Azzi, giocatrice San Antonio Silver Stars
 Steve Kerr, ex giocatore San Antonio Spurs

 Derek Fisher, giocatore Los Angeles Lakers
 Lisa Leslie, giocatrice Los Angeles Sparks
 Magic Johnson, ex giocatore Los Angeles Lakers

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate
 National Basketball Association 2003-2004

Altri progetti

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2004
All-Star Game 2004
Competizioni sportive a Los Angeles